UIP — аббревиатура:

 United International Pictures — американская кинокомпания-дистрибьютор;
 uIP (micro IP) — TCP/IP протокол для микроконтроллеров.